Блакитні озера — група озер в Кабардино-Балкарії
 Блакитні озера — група озер і заказник у Вітебській і Мінській областях Білорусі

Див. також 
 Голубі озера